А́лан (А́ллен) Лич (, род. 18 мая 1981, Киллини, Дублин) — ирландский театральный, телевизионный и киноактёр. Наиболее известен по роли Тома Бренсона в телесериале «Аббатство Даунтон».

Ранняя жизнь и образование 
Аллен Лич родился в Киллини в графстве Дублин в Ирландии в семье генерального директора компьютерной компании Дэвида Лича () и домохозяйки Кей Лич (). Он является третьим из четырёх детей; у него есть старший брат Грег (), старшая сестра Али () и младший брат Саймон (). Он учился в колледже святого Михаила ().

В одиннадцать лет Лич получил роль Смелого Льва в школьной постановке «Удивительного волшебника из страны Оз» и стал интересоваться актёрским мастерством. Лич получил степени бакалавра искусств и магистра в Студии драмы и театра () в Тринити-колледже в Дублине.

Личная жизнь 
В 2014—2015 годах встречался с британской телеведущей Чарли Вебстер (, род. 9 ноября 1982).

В 2005 году получил звание самого сексуального ирландского мужчины по версии журнала «UNISON». В 2015 году журналом «GQ» был назван самым стильно одетым британцем.

14 февраля 2018 года, в день святого Валентина, Лич объявил о помолвке с актрисой Джессикой Блэр Херман. Свадьба состоялась 5 января 2019 года в Солванге, Калифорния.

Фильмография

Театр

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Киноактёры Ирландии‎